El Gran Premi d'Espanya de motociclisme de 2020 (oficialment anomenat Gran Premio Red Bull de España) va ser la segona prova del Campionat del Món de motociclisme de 2020. Va tenir lloc al Circuit de Jerez, a Jerez de la Frontera, Espanya, del 17 al 19 de juliol del 2020.

Resultats

MotoGP

Moto2

Moto3 

Notes
Jeremy Alcoba va rebre una penalització d'una posició per excedir els límits de la pista a l'última volta.

MotoE 

Notes
Alex de Angelis va rebre una penalització de vint-i-un segons.

Referències 

2020
2020